Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 28-as, továbbá 28A, 28É, 28P, 28Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 28-as busz (Budapest)megszűnt
 28A busz (Budapest)megszűnt
 28É busz (Budapest, 1996–2005)megszűnt
 28Y busz (Budapest)megszűnt

 28-as busz (Debrecen)megszűnt

 28-as busz (Dunaújváros)

 28-as busz (Győr)

 28-as busz (Miskolc)

 28-as busz (Kecskemét)

 28-as busz (Pécs)
 28A busz (Pécs)
 28Y busz (Pécs)

 28-as busz (Székesfehérvár)megszűnt

 28-as busz (Szolnok)

 28-as busz (Szombathely)megszűnt

 28-as busz (Tatabánya)megszűnt
 28P busz (Tatabánya)megszűnt